La luciérnaga, puede hacer referencia a:

Luciérnaga, insecto coleóptero;
La luciérnaga, cuento de Haruki Murakami;
La luciérnaga, película colombiana de 2015;
La luciérnaga, programa radial colombiano.